Az Afrikai nemzetek futsalkupája (angolul: Africa Futsal Cup of Nations) egy a CAF által kiírt nemzetközi futsaltorna, amit 1996 óta rendeznek meg.

A címvédő Líbia, a legsikeresebb csapat Egyiptom 3 győzelemmel.

Az afrikai szövetség 2015. augusztus 6-án jelentette be, hogy megváltoztatják a torna elnevezését az akkori Afrikai nemzetek futsalbajnokságáról Afrikai nemzetek futsalkupájára, hasonlóképpen a nagypályás Afrikai nemzetek kupájához.

Eredmények 

 b.u. – büntetők után
 h.u. – hosszabbítás után

Éremtáblázat

Kapcsolódó szócikkek 
Futsal-világbajnokság

További információk 
 A CAF hivatalos honlapja
 Az Afrikai nemzetek futsalkupájának eredményei az RSSSF honlapján.

CAF
Futsal